Оле́г Шу́бин:
 Шубин, Олег Анатольевич (род. 1963) — российский хоккеист с мячом.
 Шубин, Олег Никандрович (род. 1959) — инженер-конструктор, Герой Российской Федерации.